Заход на 50 километров у мужчин на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе прошёл 11 августа 1984 года.

В соревнованиях приняли участие 31 спортсмен из 14 стран, из них пятеро были дисквалифицированы и еще девять — не финишировали. Победителем соревнований стал мексиканец Рауль Гонсалес, серебряным призёром — швед Бо Густафссон, бронзовым призёром — итальянец Сандро Беллуччи.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1984 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований Рауль Гонсалес установил новый олимпийский рекорд — 3:47:26.

Медалисты

Финал

Ссылки 
 Результаты  

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1984
Спортивная ходьба на Олимпийских играх